Sedan o Sedán puede referirse a:

Acciones militares 
 Batalla de Sedán, en 1870, durante la Guerra franco-prusiana.
 Batalla de Sedán, en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial.
 Sedan (prueba nuclear), prueba nuclear subterránea realizada en el área 10 de Yucca.

Lugares 
 Sedán (Ardenas), ciudad y comuna francesa, subprefectura del departamento de Ardenas.
 Distrito de Sedan, departamento de Ardenas, Francia.
 Sedan (Kansas), ciudad en el condado de Chautauqua,l estado estadounidense de Kansas.
 Sedan (Minnesota), ciudad en el condado de Pope, estado estadounidense de Minnesota.
 Cráter Sedan, resultado de la prueba nuclear de Sedan.

Vehículos 
 Sedán, tipo de carrocería típica de un automóvil de turismo.
 Chevrolet Sedan, modelo de automóvil.
 Volkswagen Sedán, modelo de automóvil.